Steinbrink ist der Name von geographischen Objekten:
 Steinbrink (Diepenau), Ortsteil des Fleckens Diepenau, Landkreis Nienburg, Niedersachsen
 Steinbrink (Neubukow), Ortsteil der Stadt Neubukow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinbrink (Pasewalk), Ortsteil der Stadt Pasewalk, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

 Steinbrink (Sauerland), 593,0 m, Berg im Bilsteiner Land, bei Rahrbach (Kirchhundem), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Steinbrink (Wiehengebirge), Berg im Wiehengebirge, bei Bad Essen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen 

Steinbrink ist der Familienname folgender Personen:
 August Steinbrink (1920–2018), deutscher Industriekaufmann und Heimatkundler
 Bernd Steinbrink (* 1951), deutscher Medienwissenschaftler, Hochschullehrer und Autor
 Claudia Steinbrink (* 1972), deutsche Psychologin
 Dieter Steinbrink (1942–1994), deutscher Schauspieler
 Malte Steinbrink (* 1976), deutscher Geograph
 Mig van Steinbrink (* 1962), deutscher Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor, siehe Michael Preisinger
 Werner Steinbrink (1917–1942), kommunistischer deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, siehe Werner Steinbrinck